Альберто Фогельман (; 13 октября 1923, Буэнос-Айрес — 9 декабря 2013, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист; международный мастер (1963).

Серебряный призёр Чемпионата Аргентины 1959 и 1962 гг.

В составе национальной сборной участник 2-х Олимпиад (1960—1962). Бронзовый призёр олимпиады 1962 года в команде (играл на 2-й резервной доске).
В межзональном турнире в Амстердаме (1964) — 17—19-е места.

Победитель Чемпионата Южной Америки 1966 года (совместно с Х. Болбочаном, Э. Мекингом и О. Панно).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Аргентины